Вонфурт () — община в Германии, в земле Бавария. 

Подчиняется административному округу Нижняя Франкония. Входит в состав района Хасберге.  Население составляет 1930 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 17,36 км². Официальный код  —  09 6 74 219.

Община подразделяется на 4 сельских округа.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Баварии